Mount Geikie kan syfta på följande:
 Mount Geikie, British Columbia, ett berg i Kanada
 Mount Geikie, Tasmanien, ett berg i Australien